Баллихонис (; ) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Мейо (провинция Коннахт) на пересечении трасс  и .

Местная железнодорожная станция была открыта 1 октября 1861 года.

Город-побратим Баллихониса —  .

Демография 
Население — 1 708 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 1 381.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 
 http://www.ballyhaunis.com/ 

Населённые пункты графства Мейо